Die Open Città della Disfida 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. April 2017 in Barletta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan des Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan des Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 148 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Barletta